Need for Speed: Porsche Unleashed (; сокр. NFSPU), известная также как Need for Speed: Porsche 2000 — компьютерная игра серии Need for Speed, разработанная студией EA Canada и изданная компанией Electronic Arts в 2000 году для консоли PlayStation и компьютеров под управлением Windows. В 2004 году игра была издана для портативной игровой консоли Game Boy Advance. 13 ноября 2003 года в Германии было выпущено ограниченное издание Porsche 40 Jahre 911. В отличие от предыдущих частей серии, Need for Speed: Porsche не была выпущена в Японии. Игра полностью посвящена автомобилям Porsche.

Игровой процесс 

Пятая часть серии полностью посвящена автомобилям Porsche. Несмотря на то, что игра вышла в 2000 году, фактически она является приуроченной к 50-летнему юбилею фирмы Porsche, который был в 1998 году. В качестве маркетингового хода был снят рекламный ролик игры Need for Speed: Porsche Unleashed со вставками из фильма «Угнать за 60 секунд» с Николасом Кейджем в главной роли.

Уровень симуляции удачно держит баланс между реалистичностью и аркадой. Не будучи столь сложной, как Grand Prix Legends, игра, тем не менее, требует аккуратного управления автомобилем. Машина настраивается под предпочтения игрока и требования трассы: жёсткость рессор, схождение и так далее. На дорожные машины можно ставить одну из четырёх коробок передач (стандартная, низкоскоростная, высокоскоростная и с обратными передаточными числами), а на гоночных — даже плавно менять передаточные числа. В игре присутствует энциклопедия автомобилей Porsche. Внешний вид машин можно изменять в довольно широких пределах: цвет кузова и салона, гоночный номер и полосы вдоль кузова (семь вариантов). Несмотря на то, что основной акцент при усовершенствовании делается на внутренних частях, элементы стайлинга присутствуют:, например, действительно меняется форма спойлера или обтекателя, а также могут быть заменены диски у некоторых автомобилей.

Версия игры для PlayStation отличается от версии для ПК оформлением интерфейса и меню, наличием дополнительных режимов (включая возможность играть вчетвером через PlayStation Multitap), трассами, управлением автомобилями, графикой и музыкальным сопровождением, а также некоторыми дополнительными машинами (в PC-версии в блоке истории компании представлены фотографии и даже чертежи этих автомобилей, но для управления сами машины не доступны).

Режимы игры 
 Быстрые гонки. Предусмотрены режимы одиночной гонки (заезд по определённой трассе), быстрой гонки на вылет (заезд по кольцу с выбыванием на каждом круге пришедшего к финишу последним) и серии гонок на выбывание (несколько трасс, пришедший последним выбывает). Номинально доступны только четыре трассы и заводской набор машин: при прохождении режимов Эволюции открываются новые машины и трассы. Игрок может настраивать направление гонки и уровень траффика, а для кольцевых гонок (не в режиме быстрой на вылет) — и количество кругов.
 Режим сетевой игры. Несмотря на отключение оригинальных серверов EA в конце 2003 года, сообщество продолжает существовать благодаря частному развитию IPLounge, вместе с системой подсчёта очков Porsche Unleashed Records List (PURL), которая продолжает служить во всем мире гоночному сообществу.
 Заводской водитель (Гонщик-испытатель). Игрок проходит кампанию, в рамках которой ему нужно выполнять разные задания, даваемые членами команды испытателей Porsche — проехать по отмеченному конусами маршруту (на кольцевом треке или на любой обычной трассе), подвезти товарища (в большинстве случаев необходимо не повредить автомобиль), выиграть стихийную или организованную гонку. Иногда может пуститься в погоню полиция, которая при этом не гонится за игроком, но может создать проблемы при достижении цели. Кампания делится на три этапа: при победе в последней миссии каждого этапа игрок выигрывает автомобиль специальной раскраски, который можно использовать и в простых гонках. После завершения кампании игрок может пройти её повторно только с нового профиля.
 Эволюция. Игрок проходит всю историю существования компании от 1950 до 2000 года (три эры — Классическая, Золотая и Современная). Он участвует в гонках на разных автомобилях (у каждого турнира свои требования и ограничения), покупая, модифицируя, ремонтируя и продавая машины (возможно покупать машины у дилера или подержанные машины). Завершение гонки приносит игроку денежный приз, зависящий от места (максимально возможный приз в каждом турнире можно получить, выиграв все гонки и пройдя каждую трассу без единого повреждения). Попадание в Топ-3 турнира позволяет открыть новые машины и следующий турнир, причём до завершения эры любой уже пройденный турнир можно проходить сколь угодно раз. Для завершения эры необходимо закончить каждый из доступных обязательных турниров в Топ-3. После прохождения каждой эры игроку даётся право побороться за гоночный автомобиль в кольцевой гонке из пяти кругов (автомобиль достаётся бесплатно, если игрок побеждает в гонке). Также после прохождения каждой эры открываются дополнительные клубные турниры и новые трассы для быстрых гонок.

Список автомобилей 
Ниже приводится список всех автомобилей, включённых в PC-версию.

Porsche 40 Jahre 911 
Выпуск Porsche 40 Jahre 911 был приурочен к юбилею модельного ряда 911-й серии. Издавался малым тиражом исключительно для Германии. Дата релиза: 13 ноября 2003 года. Представляет собой видеоигру Need for Speed: Porsche и музыкальный сборник Porsche 40 Jahre 911 (Rock & Pop) с прилагающимся буклетом, который повествует об истории 911-й серии за 40 лет её существования. Всё это упаковано в Стил-бокс. 1 cd. GAME: Need For Speed: Porsche [CD]: главными особенностями игры являются, во-первых, 3.4 версия, и, во-вторых, озвучивание голоса и перевод текста чисто на немецком языке. 2 cd. MUSIC: Porsche 40 Jahre 911 (Rock & Pop) [DVD]: альбом является олицетворением эпохи Porsche 911-й серии за её 40-летнюю историю.

Оценки и мнения 

Need for Speed: Porsche Unleashed получила преимущественно положительные отзывы критиков. На сайте GameRankings средняя оценка составляет 84,36 % в версии для ПК, 74,50 % для PlayStation и 59,25 % для Game Boy Advance. На Metacritic средняя оценка составляет 78/100 в версии для PlayStation и 62/100 для Game Boy Advance. Немецкий журнал PC Player назвал проект лучшей гоночной игрой 2000 года, а весной 2005 года журнал PC Gamer поместил Porsche Unleashed на 28 место в топе «50 лучших игр всех времён». На сайте Absolute Games выставлена оценка 90 %. Несмотря на положительные отзывы критиков, игра показала слабые результаты продаж.

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 

Компьютерные игры 2000 года
Need for Speed
Porsche
Игры для Windows
Игры для PlayStation
Игры для Game Boy Advance
Гоночные симуляторы, посвященные одному автопроизводителю
Компьютерные игры, разработанные Eden Games